Сирет (Серет) () — город в южной Буковине (Румыния), на правом берегу реки Сирет в жудеце Сучава, расположенный в непосредственной близи от пограничного перехода на украинско-румынской границе. Население — 7721 жителей (2011). Первая столица Молдавского княжества.

История 
В Сирете до сих пор сохранилось одно из старейших зданий Буковины со следами заселения с неолита и трипольских времен. Как город Сирет впервые упоминается в 1334 году. В 1365—1388 годах был столицей Молдавии.

Согласно переписи 1910 года в Сиретском повете проживало 26 800 румын (41,8 %) и 19 200 украинцев (29,4 %).

Город был освобождён советскими войсками в конце Второй мировой войны 3 апреля 1944 года силами Первого Украинского фронта во время Проскуровско-Черновицкой операции.

Примечания

Ссылки 
 

Буковина
Города Румынии
Сучава (жудец)
Столицы Молдавского княжества
Города из Списка русских городов дальних и ближних